

Твори 
«Іржавець» — поема Т. Г. Шевченка

Біологія 
 Іржавець (Casiornis) — рід горобцеподібних птахів родини тиранових (Tyrannidae)

Села 
 Іржавець — Чернігівська область, Ічнянський  район
 Іржавець — Чернігівська область, Носівський район

Ріки 

 Іржавець — річка в Україні, Чернігівська область, Ічнянський район
 Іржавець — річка в Україні, Полтавська область, Лубенський район
 Іржавець — річка в Україні, Київська область, Яготинський район

Див. також 
 Несено-Іржавець
 Нижній Іржавець
 Новий Іржавець
 Старий Іржавець